Svingningskreds har flere betydninger:

Mekanisk svingningskreds
Elektrisk svingningskreds